karton – wyroby papiernicze o gramaturze od 160 g/m² do 315 g/m²
 karton  – niewielka mapa zamieszczona na mapie głównej
 Karton – album Marka Forstera